Gajan (Ariège)
 Gajan (Gard)